Одоево — топоним в России:
 Одоево (Новгородская область) — деревня, в Марёвском районе;
 Одоево — название (Тульская область, Одоевский район) нынешнего посёлка городского типа Одоев, до 1959 года.